

Шайгуші — присілок, Атюр'євський район, Мордовія
 Шайгуші — селище, Темниковський район, Мордовія